Руди Вата е албански футболист.

Национален отбор 
Записал е и 59 мача за националния отбор на Албания.

Външни препратки 
 National Football Teams
 RSSSF

Албански футболисти
Футболисти на ФК Селтик
Футболисти на Енерги Котбус